Tiro a segno paralimpico
Tiro con l'arco paralimpico